Карен Джангиров:
 Джангиров, Карен Сергеевич (1948—2014) — советский и армянский актёр.
 Джангиров, Карен Эдуардович (род. 1956) — русский поэт-верлибрист.